Il singolare del Schenectady Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Camille Benjamin era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Terry Phelps.

Gretchen Magers ha battuto in finale 7–6, 6–4 Terry Phelps.

Teste di serie

  Elly Hakami (quarti di finale)
  Gretchen Magers (campione)
  Wendy White (secondo turno)
  Terry Phelps (finale)

 Ann Henricksson (primo turno) 
 Camille Benjamin (semifinali) 
 Lisa Bonder (primo turno) 
 Amy Frazier (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Schenectady Open 1988